Rocca di Nepi – fortezza di Nepi, in Lazio
 Rocca Borgesca – fortezza di Camerino, nelle Marche